Умбеталы Карибаева (, до 1993 года — Кирово) — село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Шолаккаргалинского сельского округа. Код КАТО — 194283100.

Село названо в честь казахского акына Умбетали Карибаева (1889—1969).

Население 
В 1999 году население села составляло 2501 человек (1247 мужчин и 1254 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 2687 человек (1335 мужчин и 1352 женщины).

История
Входил в состав совхоза Прогресс.

Памятники и музеи 
В 1989 году к 100-летию акына был открыт литературно-мемориальный музей У. Карибаева. Музей занимает общую площадь в 431,8 м², из них дом-музей занимает 54 м², а музей 209,5 м². В фонде насчитывается 2 485 экспонатов музейного значения. Экспозиция состоит из общи залом музея и домом-музеем, и рассказывает о жизни и творчестве акына, о его последователях и исследователях его творчества.

Местоположение — Алматинская область, Жамбылский район, село Умбетали, ул. Карибаева 38.

Примечания 

Населённые пункты Жамбылского района (Алматинская область)
Переименованные населённые пункты Казахстана
Объекты, названные в честь Сергея Кирова